Csillag István (1881–1968) éremművész, szobrász
Csillag István (1913–1997) sebészorvos, orvostörténész
Csillag István (1922–1978) újságíró, író
Csillag István (1951) közgazdász, miniszter
Csillag István (1967) irodalomtörténész, szerkesztő

Jegyzetek